Marvelklubben är en gemensam numrering av de svenska Marveltidningarna. Marvelklubben startades i slutet av 1984 då Semic tog över utgivningen av Marvel i Sverige. När Egmont Serieförlaget (nuvarande Egmont Kärnan) tog över utgivningen 1997 hängde marvelklubben med och numreringen fortsatte. Inte bara tidningar som normalt tillhör Marvels Universum har ingått i denna numrering. Mellan 1984 och 1985 ingick Conan och serieversionen av filmen Indiana Jones och det sista korståget fanns med i slutet av 1989. Marvelklubben omfattar inte bara serietidningar utan även seriepocketar, album och vid några tillfällen specialtidningar och böcker. I USA finns inte denna gemensamma numrering, där har varje tidning sin egen numrering som syns på framsidan av varje nummer. År 2001 nådde Marvelklubben nr 500 med Spider-Man 11/01.

Nedlagda svenska serietidningar